

Гелешть () — комуна у повіті Муреш.
 Гелешть () — село у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Гелешть.
 Хелешть () — село у повіті Алба. Входить до складу комуни Бучум.

Гелешть () — село у Страшенському районі.